1 Numărul de locuitori a scăzut temporar sub 100.000 după depășirea acestui prag.

Orașe
! 
!